Hochschule für angewandte Kunst steht für: 

 allgemein eine Kunstgewerbeschule

 Universität für angewandte Kunst Wien
 Kunsthochschule Berlin-Weißensee
 Djordje-Krstic-Hochschule für angewandte Kunst in Belgrad